Козелец:
 Козеле́ц () — посёлок городского типа в Черниговской области Украины.
 Козелец — деревня в Сампурском районе Тамбовской области России, упразднена в 2003 г.
 Козеле́ц () — род растений семейства астровые.
 Козелец — устаревшее название рода растений .
 Козе́лец — житель или уроженец города Козельск либо Козельского района.

Примечания